Соревнования по хоккею на траве среди мужских команд на XXVII летней Универсиаде в Казани проходили с 7 по 15 июля 2013 года с участием команд из 10 стран.

На предварительном этапе сборные были распределены по 2 группам. По результатам матчей группового этапа команды, занявшие в группах 1-е места, разыграли в финальном матче золотую и серебряную медали. Команды, занявшие в группах 2-е места, сыграли матч за бронзовую медаль. Сборные, занявшие в группах 3—5-е места, стали участниками утешительных матчей за 5—10-е места. Все матчи проходили в казанском Центре хоккея на траве. Чемпионами Универсиады стала сборная команда России.

Групповой раунд

Группа A

Группа B

Классификация

Игра за 9-е место

Игра за 7-е место

Игра за 5-е место

Финальный раунд

Матч за бронзовую медаль

Матч за золотую медаль

Финальное положение команд

См. также 
 Хоккей на траве на летней Универсиаде 2013 (женщины)

Примечания 

Хоккей на траве на летней Универсиаде 2013
2013 год в хоккее на траве